Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2015/16.
В плей-офф принимают участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

1/16 финала 
Первые матчи прошли 18 февраля, ответные 25 февраля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 10 марта, ответные — 17 марта.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 7 апреля, ответные — 14 апреля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи сыграны 28 апреля, ответные 5 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 UEFA Europa League (Официальный сайт)

Лига Европы УЕФА 2015/2016